Mannschaftswettbewerb der Herren bei den Asienspielen 2014 im Squash.

Insgesamt zehn Mannschaften, die aus je drei Spielern bestanden, spielten im Round-Robin-Modus in zwei Gruppen gegeneinander. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe zogen ins Halbfinale ein. Die Gruppenspiele fanden vom 23. bis 25. September statt, die Halbfinals am 26. September und das Finale am 27. September. Titelverteidiger war Pakistan, das in diesem Jahr nicht über die Gruppenphase hinauskam.

Sieger wurde Indien, das im Endspiel Malaysia mit 2:0 bezwang.

Ergebnisse

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Squash
2014
Squashturnier in Südkorea
Squashturnier 2014